Perfect World steht für:
 Perfect World, ein 1993 veröffentlichter Film von Clint Eastwood
 Perfect World (Computerspiel), ein 2006 veröffentlichtes chinesisches MMORPG
 Perfect World (Manga), eine seit 2014 erscheinende Mangaserie von Rie Aruga
 Perfect World (Unternehmen), chinesischer Publisher für Computerspiele